Paladini est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Arcangela Paladini (1599-1622), peintre et poétesse florentine
 (né en 1984), joueur américain de soccer
Filippo Paladini (c. 1544-1614), peinte maniériste italien 
 (né en 1978), joueur brésilien de football
 (mort en 1470), évêque catholique romain de Forli
 (né en 1945), homme d'affaires italien
 (1721-1772), peintre italien
Jacopo Paladini (1349-1417), évêque italien 
Osvaldo Paladini (1866-1938), amiral italien
 (1879-1943), amiral italien durant la Seconde Guerre mondiale
Roberta Paladini (née en 1955), actrice et doubleuse italienne

Topoynme

Paladini, localité dans le comitat d'Istrie

Voir aussi

Homonymie de patronyme